Verzetsbeweging, of weerstandsbeweging, een groep personen die zich verzet tegen een bezetter
Vrijheidsbeweging (partij) (Spaans: Movimiento Libertad), politieke partij in Peru
Vrijheidspartij van Zwitserland (Duits: Freiheits-Partei der Schweiz, Frans: Parti de la Liberté), politieke partij in Zwitserland